Niemcy:
 Krautheim – dzielnica Am Ettersberga
 Krautheim – dzielnica Volkach
 Krautheim – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Krautheim – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe

Inne:
 Krautheim – ród